Moviment per la Tolerància i el Progrés, partit polític de Burkina Faso
 Movimiento Todos por la Patria, partit polític de l'Argentina
 Modus tollendo ponens, regla d'inferència de la lògica proposicional
 Multi-Terrain Pattern, patró digital de camuflatge militar desenvolupat per l'exèrcit britànic